TZ ou tz peuvent faire référence à :
 ATA Airlines ou Air-taxi Europe selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.
 la Tanzanie :
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2.
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.
 selon la liste des noms de domaines internet : .tz.
 , journal tabloïd allemand de la région de Munich.
 la Transformée en Z, outil mathématique de l'automatique et du traitement du signal.
 À la lettre archaïque de l'alphabet latin Ꜩ, parfois encore employée comme une ligature esthétique du t et du z
 

Code